San Pancrazio (italienisch für Heiliger Pankratius) ist der Name zweier Märtyrer der christlichen Heiligenlegende:
 Pankratius von Taormina, christlicher Märtyrer des 1. Jhs.
 Pankratius von Rom, christlicher Märtyrer um 304

Danach benannt sind
 San Pancrazio, eine Insel im Lago Maggiore, siehe Isole di Brissago
 San Pancrazio Salentino, eine Gemeinde in Apulien
 San Pancrazio, eine Teilgemeinde (Frazione) von Parma (Emilia-Romagna)
 San Pancrazio, eine Teilgemeinde (Frazione) von Russi (Emilia-Romagna)
 San Pancrazio (Bucine), eine Teilgemeinde (Frazione) von Bucine, Toskana
 San Pancrazio, eine Teilgemeinde (Frazione) von Cavriglia, Toskana
 San Pancrazio, eine Teilgemeinde (Frazione) von San Casciano in Val di Pesa, Toskana
 St. Pankraz, eine Gemeinde in Südtirol

Siehe auch
 Pankratiuskirche